Osoby o tym nazwisku:
 Alfred Kaniecki – polski geograf, hydrolog i kartograf
 Bartosz Kaniecki – polski piłkarz
 Jarosław Kaniecki – polski lekkoatleta
 Krzysztof Kaniecki – polski lekkoatleta
 Michael Kaniecki – katolicki duchowny